Molekulska formula -{C15H12N2O}- se može odnositi na:

 Karbamazepin
 Nafimidon